Пфальцграф:

 Пфальцграф — в Раннем Средневековье граф-управляющий пфальцем (дворцом) в период отсутствия в нём правящего монарха.
 Пфальцграф Баварии — титул, который носили наместники короля Германии в Баварском герцогстве.
 Пфальцграф Бургундии — титул правителя средневекового графства Бургундия (с 1366 — Франш-Конте)